het gesternte, zie Hyaden (gesternte)
 de nimfen uit de Griekse mythologie, ze Hyaden (mythologie)